Divizia Națională 2012–2013 este cel de-al 22-lea sezon din istoria primei ligi moldovenești de fotbal. Campioana acestui sezon este Sheriff Tiraspol, echipă care a câștigat cel de-al 12-lea titlu din istoria sa.

Echipe

Personal

Clasament

Clasări după etapă
Următorul tabel prezintă poziționarea echipelor după fiecare etapă de campionat.

|}
{|class=infobox bordered
|-
|width=10px bgcolor=FFD700| ||Lider
|width=10px bgcolor=C0C0C0| ||Locul 2
|width=10px bgcolor=CC9966| ||Locul 3
|width=10px bgcolor=FFCCCC| ||Retrogradare

Rezultate

Prima și a doua rundă

Runda a treia
Legendă de determinare a prechilor de joc (numărul indică poziția după primele 22 de etape):

  Etapa 23  Etapa 24    Etapa 25  Etapa 26    Etapa 27   Etapa 28
   1 – 12    12 – 7      2 – 12    12 – 8      3 – 12    12 – 9
   2 – 11     8 – 6      3 – 1      9 – 7      4 – 2     10 – 8
   3 – 10     9 – 5      4 – 11    10 – 6      5 – 1     11 – 7
   4 – 9     10 – 4      5 – 10    11 – 5      6 – 11     1 – 6
   5 – 8     11 – 3      6 – 9      1 – 4      7 – 10     2 – 5
   6 – 7      1 – 2      7 – 8      2 – 3      8 – 9      3 – 4
 
  Etapa 29  Etapa 30    Etapa 31   Etapa 32   Etapa 33
   4 – 12    12 – 10     5 – 12    12 – 11     6 – 12
   5 – 3     11 – 9      6 – 4      1 – 10     7 – 5
   6 – 2      1 – 8      7 – 3      2 – 9      8 – 4
   7 – 1      2 – 7      8 – 2      3 – 8      9 – 3
   8 – 11     3 – 6      9 – 1      4 – 7     10 – 2
   9 – 10     4 – 5     10 – 11     5 – 6     11 – 1

Topul marcatorilor 
Sursa:

Hat-trickuri

Clean sheets

Topul stranierilor

Disciplinar

Note

Legături externe 
 Football-Lineups 
 Pagină oficială  
 Divizia Nationala 

Sezoane Divizia Națională
2012 în fotbal
2013 în fotbal
2012 în Republica Moldova
2013 în Republica Moldova